Ассиотис — фамилия. Известные носители:

 Ассиотис, Андреас (род. 1996) — кипрский футболист. Сын Димитриса Ассиотиса. 
 Ассиотис, Димитрис (род. 1971) — кипрский футболист.